Die Basketball-Bundesliga-Saison 1992/93 war die 27. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer.

Saisonnotizen 
 Meister und Pokalsieger der Saison 1992/93 wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen.
 Das BBL All-Star Game 1992 fand in der Europahalle in Karlsruhe statt. Sieger wurde mit 141:120 der Norden.

Endstände

Hauptrunde

Finalrunde

Ehrungen

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1992/93
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 1992/93 Gießen 46ers
 Saison-Rückblick 1992/93 TTL Bamberg - Bamberger Fan-Seite

Einzelnachweise 

1992/93
Basketballsaison 1992/93